

Sciences et techniques 
 En biologie,  est un genre de plantes, de la famille des Malvacées.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, Gaya, père de Massinissa, est le dernier roi de la Numidie orientale.
 En linguistique, le gaya, est une langue présumée, au sud de la Corée.

Culture et société 
 Gaya, quatuor vocal azerbaïdjanais.
 Le Monde fabuleux de Gaya est un film d'animation allemand de 2004.

Anthroponyme

Prénom 
 Gaya est un prénom berbère masculin.

Patronyme 

 José Gayà (1995), un footballeur espagnol ;
 Marta Gayà (1949), une décoratrice espagnole ;
 Miquel Gayà (1917-1998), un poète majorquin ;
 Mohamed Gaya (1974-), auteur, cadre associatif et militant kabyle des droits de l'homme.

Toponyme

Chine 
 la Gaya, principal affluent du fleuve Tumen.

Corée du Sud 
 la confédération de Gaya, une confédération de chefferies de la vallée du Nakdong entre les  ;

Inde 
 Gaya, une ville du Bihar ;
 Bodh-Gaya, un village indien du Bihar, lieu saint du bouddhisme car c'est là que Siddhartha Gautama aurait atteint l'éveil et l'état de Bouddha ;

Niger 
 Gaya, un département ;
 Gaya, une ville sur le fleuve Niger ;

Nigeria 
 Gaya, une zone de gouvernement local ;

Sénégal 
 Gaya, un village .